Amga heißen folgende geographische Objekte:

Amga (Fluss), Fluss in der Republik Sacha (Jakutien), Russland
Amga (Ort), Dorf (Uluszentrum) in der Republik Sacha (Jakutien), Russland